Суперкубок Туреччини з футболу 1984 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 червня 1984 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини «Трабзонспором» та віце-чемпіоном Туреччини «Фенербахче».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1984
Туреччина
1984 у турецькому спорті